Астанинский автобус — автобусная сеть, действующая  в городе Астана. На сегодняшний день сеть представлена 100 маршрутами. В городе действует 6 автобусных парков.

Парк автобусов 
По состоянию на ноябрь 2022 года, подвижной состав автобусных парков города Астаны укомплектован продукцией итальянских, китайских и белоруской компаний:

 IVECO Urbanway E6 C9 - 400 шт.
 IVECO Citelis - 300 шт.
 IVECO Citelis E6 C9 - 125 шт.
 IVECO Crossway - 100 шт.
 Yutong E12 - 125 шт.
 МАЗ 103.465 - 100 шт.

Оплата проезда 
Для оплаты проезда в Астане можно использовать разовый билет, который даёт право одной поездки, либо транспортную карту.

До 2018 года проезд стоил 90 тг. наличными.

С 1 июля 2018 года в городе действует электронная оплата картами AstraBus и через мобильные приложения. Стоимость проезда картой составляет 90 тг., наличными 180 тг.

Режим и расписание маршрутов 
Большинство маршрутов города начинают работу в 6.00 и заканчивают в преимущественно в 22.00 — 23.00.

Примечания 

Транспорт Астаны